Una porta, en l'accepció geogràfica del terme, és un congost llarg que discorre entre muntanyes i que permet travessar un massís. Des de l'antiguitat aquests passos són coneguts amb el nom de portes: la Porta d'Aquitània, a Tolosa, que enllaça les Cevenes i els Pirineus; les Portes de la Càspia o de Sirdāra, a l'altiplà de l'Iran; la Porta del Ferro (o Portes de Cilícia), que travessava les Muntanyes del Taure i que enllacen l'altilpà d'Anatòlia amb la Cilícia.

Accidents geogràfics